Richard von Mises (1883-1953), amerykański (pochodzenia austriackiego) matematyk, brat Ludwiga von Misesa
 Ludwig von Mises (1881-1973), austriacki ekonomista, brat Richarda von Misesa
 Hermann Mises – żydowski pisarz i publicysta z Drohobycza

Zobacz też 
 Mieses